Луї Прадель:

 Луї Прадель — французький політик, багаторічний мер Ліона.
 Луї Прадель — майдан в Прескілі, історічному районі Ліона.
 Готель де Вілль — Луї Прадель — пересадкова станція ліонського метрополітену.